Клева́ () — деревня в составе Мощаницкого сельсовета Белыничского района Могилёвской области Республики Беларусь. Стоит на одноимённой реке.

Население 

 2010 год — 36 человек

См. также 
 Мощаницкий сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

Населённые пункты Белыничского района
Мощаницкий сельсовет